Анатолий Михайлович Дашко (; род. 25 января 1960, Несвиж, Минская область, Белорусская ССР, СССР) — белорусский врач и политический деятель, депутат Палаты представителей Национального собрания VI и VII созыва.

Биография 
Анатолий Дашко родился 25 января 1960 года в городе Несвиж Минской области.

Образование высшее — окончил Минский государственный медицинский институт, врач-лечебник, а также Белорусскую медицинскую академию последипломного образования по специальности «Организация здравоохранения».

Работал врачом-акушером-гинекологом, районным гинекологом Ганцевичской центральной больницы Брестской области; клиническим ординатором кафедры акушерства и гинекологии Минского государственного медицинского института; врачом-акушером-гинекологом Брестского роддома; заведующим 1-м гинекологическим отделением, главным врачом Брестского областного роддома.

Избирался депутатом Брестского городского Совета депутатов.

Принимал участие в парламентских выборах в Республике Беларусь 11 октября 2016 года, в ходе которых был избран депутатом от Брестско-Восточного избирательного округа №3. Переизбран 17 ноября 2019 года на очередной срок.

Депутат Палаты представителей

VI созыв (11 октября 2016 — 6 декабря 2019) 
Являлся членом Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам.

Законопроекты:

 «О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Чешской Республикой о пенсионном обеспечении»;
 «О ратификации Конвенции между Республикой Беларусь и Королевством Испания об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал».

VII созыв (с 6 декабря 2019) 
Является членом Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам.

Выборы

Награды 
 Медаль «За трудовые заслуги»;
 Знак «Отличник здравоохранения Республики Беларусь»;
 Почётный знак федерации профсоюзов медицинских работников;
 Почётные грамоты:
 Национального собрания Республики Беларусь;
 Управления здравоохранения Брестского областного исполнительного комитета;
 Отраслевого профсоюза медицинских работников.

Личная жизнь 
Женат, имеет дочь и сына.

Примечания 

Депутаты Брестского городского совета
Депутаты Палаты представителей (Белоруссия)
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании